Дмитрий Балаев:
 Балаев, Дмитрий Александрович (род. 1971) — российский учёный-физик, директор Института физики имени Л. В. Киренского СО РАН.
 Балаев, Дмитрий Николаевич (1904—1973) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.